Фили́ппика ( — филиппики) — в переносном смысле гневная, обличительная речь. Термин принадлежит афинскому оратору Демосфену, который произносил подобные речи против македонского царя Филиппа II в IV веке до н. э. (сохранилось четыре речи против Филиппа, причём четвёртую часто считают неподлинной). Филиппиками в подражание Демосфену Цицерон называл свои речи, направленные против Марка Антония (в 44–43 годах до н. э. им были написаны и дошли до нашего времени четырнадцать таких речей).

См. также 

 Диатриба
 Инвектива

Ссылки 
 Значение в БСЭ
 Значение в толковом словаре Д. Н. Ушакова

Литература Древней Греции
Речи по типу